reststroom (elektriciteit);
 reststroom (zeestroom);
 reststroom (afval).